EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych 2012/2013 – 54. edycja Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyło 29 drużyn. 16 drużyn, które zajęły najwyższe miejsca w minionym sezonie w rodzimych ligach, zostało rozstawionych w grupach. Natomiast o 4 wolne miejsca w fazie grupowej walczyłoć 17 drużyn.

Polskę reprezentowała drużyna mistrza kraju, GTPR Gdynia, która zagrała w turnieju kwalifikacyjnym, w grupie 1, ale nie zdołała awansować do fazy grupowej.

Pierwsze rozgrywki w fazie grupowej zaplanowano na 13-14 października 2012.

Drużyny uczestniczące

System rozgrywek 
EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych w sezonie 2012/2013 składała się z trzech rund: turnieju kwalifikacyjnyego do fazy grupowej, pierwszej fazy grupowej, drugiej fazy grupowej oraz fazy pucharowej.
 Turniej kwalifikacyjny: uczestniczy w nim 16 drużyn podzielonych na 4 grupy, do fazy grupowej awansują tylko drużyny z pierwszym miejsc;
 Faza grupowa: składała się z dwóch części; w pierwszej fazie grupowej 16 drużyn zostało podzielonych na 4 grup. W poszczególnych grupach rozgrywały ze sobą po dwa mecze systemem kołowym. Do drugiej fazy grupowej awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W tej fazie zostało 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Cztery najlepsze drużyny, które w swoich grupach zajęły trzecie miejsce, zostały delegowane do ćwierćfinałów Pucharu Zdobywców Pucharów. Pozostałe zespoły zakończyły udział w europejskich pucharach.
 Faza pucharowa: składała się z półfinałów oraz finału.

Turnieje kwalifikacyjne

Grupa 1 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Wyniki

Grupa 2 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Wyniki

Grupa 3 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Wyniki

„Dzikie karty” 
 Zwycięzca turnieju zostanie rozstawiony w fazie grupowej.

Tabela

Wyniki

Knock-out (KO) 
 Zwycięzca tego dwumeczu zostanie rozstawiony w grupie.

|-

Faza grupowa

Koszyki

Grupa A

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa B

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa C

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa D

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Faza grupowa II

Grupa A

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Grupa B

Tabela

Wyniki 
1. kolejka 

2. kolejka 

3. kolejka 

4. kolejka 

5. kolejka 

6. kolejka

Faza pucharowa 
{{Turniej4 
| RD1=Półfinały
| RD2=Finał

| RD1-seed1=
| RD1-team1=C.S. Oltchim Râmnicu Vâlcea
| RD1-score1-1=22
| RD1-score1-2=25
| RD1-score1-3=47
| RD1-seed2=
| RD1-team2=Győri ETO KC
| RD1-score2-1=24
| RD1-score2-2=24
| RD1-score2-3=48

| RD1-seed3=
| RD1-team3=Larvik HK
| RD1-score3-1=22
| RD1-score3-2=27
| RD1-score3-3=49
| RD1-seed4=
| RD1-team4=RK Krim
| RD1-score4-1=24
| RD1-score4-2=19
| RD1-score4-3=43

| RD2-seed1=
| RD2-team1=Győri ETO KC
| RD2-score1-1=24
| RD2-score1-2=23
| RD2-score1-3=''47| RD2-seed2=
| RD2-team2=Larvik HK
| RD2-score2-1=21
| RD2-score2-2=21
| RD2-score2-3=43
}}1. półfinał 2. półfinał Finał''':

Statystyki

Klasyfikacja strzelczyń 

Źródło:

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów 

2012 w piłce ręcznej
2013 w piłce ręcznej
Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych
2012 w Europie
2013 w Europie